Castagnet est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
Castagnet est un toponyme, relié au mot châtaigne, qui peut désigner plusieurs lieux dont :
 Castagnet, village de la commune française de Tarnos dans le département des Landes en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 
Catagnet est également un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Gabriel Castagnet, (1886-1960), fut un homme politique français.
 Yves Castagnet, (1964- ), est un organiste et compositeur français. 
 Mathieu Castagnet, (1986-), est un joueur de squash français

Homonymie
Homonymie de patronyme